Gaberling ist der Name folgender Orte:

 Gaberling (Gemeinde Mettersdorf), Ortsteil von Mettersdorf am Saßbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Gaberling (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark